ROCKWOOL Group (РОКВУЛ) — международная группа компаний, производитель решений на основе каменной ваты. Продукция применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты и предназначена для всех видов зданий и сооружений, а также для судостроения и промышленного оборудования. ROCKWOOL оказывает консультационные услуги в области повышения энергоэффективности зданий, поставляет системные решения для утепления фасадов, кровель и огнезащиты, декоративные панели для фасадов, акустические подвесные потолки, звукоизолирующие барьеры для защиты от дорожного шума и антивибрационные панели для железных дорог, субстраты для растениеводства.

Компания ROCKWOOL основана в 1909 году, ее центральный офис находится в городе Хедехусене, в Дании. ROCKWOOL принадлежит 46 производственных площадок в Европе, Северной Америке и Азии. Численность сотрудников — более 11 000 человек. Российские производственные предприятия ROCKWOOL находятся в г. Балашихе, мкрн. Железнодорожный Московской области, в г. Выборге Ленинградской области, в г. Троицке Челябинской области и в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан).

История

1909 — конец 1980-х 
Компания ROCKWOOL была основана Хенриком Хенриксенем и Вальдемаром Келером в Дании в 1909 году. Изначально занималась добычей гравия, известняка, угля и производством черепицы.
 1937 год — запущено производство теплоизоляции в Дании и Швеции.
 1938—1978 годы — расширение производства в Европе и Северной Америке.
 1952 год — начался выпуск теплоизоляции из каменной ваты с гидрофобизирующей пропиткой.
 1962 год — открыто новое направление — акустические потолки Rockfon.
 1969 год — начато производство субстрата из каменной ваты для выращивания овощей и цветов Grodan.
 1985 год — на рынок выведены фасадные панели Rockpanel. 
 1997 год — начато производство стекол, которые обладают очень высокой прочностью и теплоизоляцией.

1990-е — настоящее время 

В 90-е гг. Группа ROCKWOOL активно расширяется на Востоке: приобретает и модернизирует ряд заводов в Центральной и Восточной Европе; активная экспансия в Азии.
 1999 год — первый российский завод ROCKWOOL в Железнодорожном (Балашиха) Московской области начинает выпуск продукции. Приобретение заводов на острове Сардиния (Италия) и в городе Гранд Форкс (Канада).
 2004 год — начало поставок системных решений компании ROCKWOOL в Россию — набора компонентов для утепления фасадов (Rockfacade), плоских кровель (Rockroof), сопровождающиеся системой обучения и консалтинга.
 2006 год — открытие второго завода в России в городе Выборг Ленинградской области.
 2008 год — объявлены инвестиции в строительство нового завода в России: на территории ОЭЗ «Алабуга», Республика Татарстан.
 2010 год — приобретение заводов в Троицке Челябинской области (Россия), в Гуанчжоу (Китай), а также в Таиланде и Малайзии.
 2012 год — открытие четвертого завода в России (ОЭЗ «Алабуга», Татарстан). Объявлены инвестиции в строительство заводов на территории США и КНР.
 2013 год — приобретение американского производителя решений для потолков Chicago Metallic Corporation и немецкого BASF Wall Systems.
 2014 год — открытие завода в США.

Деятельность 

В группу ROCKWOOL входят подразделения:
 ROCKWOOL — производство теплоизоляции, звукоизоляции и огнезащиты из каменной ваты
 Rockfon — производство акустических подвесных потолков
 Grodan — производство субстрата для выращивания овощей и цветов
 Lapinus — производство специального технического волокна
 Rockpanel — изготовление декоративных фасадных панелей
 Rockdelta — изготовление антивибрационных панелей для железных дорог и изоляции дорожного шума
 BuildDesk — дочерняя компания, оказывает консультационные услуги в области повышения энергоэффективности зданий.
Научно-исследовательский центр ROCKWOOL является разработчиком технологии производства теплоизоляционных плит двойной плотности, которая запатентована компанией. В 2006 году технология была запущена на рынке России.

Материалы ROCKWOOL — тепло-, звукоизоляция и огнезащита на основе каменной ваты. Изготавливаются из натурального камня габбро-базальтовых пород. Продукция предназначена для всех видов зданий и сооружений, а также для судостроения и промышленного оборудования. ROCKWOOL поставляет системные решения для утепления фасадов, кровель и огнезащиты. Продукция имеет сертификат экологической безопасности EcoMaterial Absolute.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальный сайт российского подразделения
 Ведомости: Интервью с экс-президентом Группы компаний Rockwool Элко ван Хил
 РБК: Интервью генерального директора ROCKWOOL Russia Марины Потокер о заводе ROCKWOOL в ОЭЗ «Алабуга»
 КоммерсантЪ: «Ресурсы веером»
 Правительство Московской области: Андрей Воробьев провел рабочую встречу с президентом датской компании «Роквул Интернешнл»
 Бизнес-онлайн: «В России много тепловой энергии „утекает“ из зданий, а это стоит больших денег»
 Forbes Kazakhstan: Назначен новый финансовый директор ROCKWOOL Russia

Компании Дании
Производители строительных материалов